Серге́й Серге́евич Ко́рвин-Круко́вский (1874—1937) — русский архитектор, литератор.

Биография 

Окончил институт Гражданских инженеров в 1899 году.

С 1900 года служил при Главном управлении неокладных сборов и казенной продажи питей. Был архитектором Государственных сберегательных касс при Министерстве финансов.

Умер в 1937 году. Похоронен вместе с супругой Зинаидой Фёдоровной (1886—1972) в колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве (секция 31, 1-4).

Проекты

Санкт-Петербург 
 Боровая улица, д.№ 96 — доходный дом. 1906.
 Большой проспект Петроградской стороны, д.№ 79/Петропавловская улица, д.№ 4 — доходный дом К. М. Соколовского. 1910—1911.
 Улица Бехтерева, д.№ 3 — здание Противоалкогольного института при Психоневрологическом институте. 1911—1912.
 Набережная реки Фонтанки, д.№ 70-72 — здание Главного казначейства. Участие. 1913—1915. Авторы проекта Д. М. Иофан и С. С. Серафимов.

Царское Село 
 Дом Комстадиуса 1910—1911 в Софии в Царском Селе (город Пушкин, Парковая улица, 10) — перестройка.

Литература

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 особняк генерала Н. Н. Кометадиуса

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна
Архитекторы Российской империи
Сергей Сергеевич
Похороненные на Новодевичьем кладбище